Die Saison 2007/08 der deutschen Schachbundesliga wurde durch den OSC Baden-Baden gewonnen. Neu aufgestiegen aus der 2. Bundesliga waren der SG Turm Trier 1877, der Erfurter SK, der SK Zehlendorf und der Godesberger SK. Von diesen konnte nur Trier die Klasse halten; der TSV Bindlach-Aktionär hat sich nach der Saison freiwillig aus der 1. Liga zurückgezogen. Da die drei bestplatzierten Absteiger darauf verzichteten, nach dem Rückzug Bindlachs in der Bundesliga zu verbleiben, blieb schließlich der Letztplatzierte SC Kreuzberg vom Abstieg verschont.

Baden-Baden wurde zum dritten Mal hintereinander Deutscher Meister. Der Verein verlor kein einziges Match und remisierte nur ein einziges Mal (gegen den SV Mülheim-Nord). Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2007/08.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Topscorer 
Aufgelistet sind lediglich Spieler, die mindestens sieben Partien bestritten. In Klammer ist jeweils die Eloleistung angegeben.

 Arkadij Naiditsch, OSC Baden-Baden, 11,5 aus 13 (2861)
 Pawel Eljanow, SV Wattenscheid, 5 aus 7 (2792)
 Wladimir Potkin, SV Mülheim Nord, 5,5 aus 7 (2776)
 Maxime Vachier-Lagrave, SV Mülheim Nord, 8,5 aus 11 (2771)
 Evgeny Postny, SF Katernberg, 7,5 aus 10 (2743)
 Gabriel Sarkissjan, SC Kreuzberg, 7 aus 11 (2724)
 Rustam Kasimjanov, Godesberger SK, 9 aus 15 (2712)
 Pjotr Swidler, OSC Baden-Baden, 5,5 aus 9 (2712)
 Jewgeni Najer, SV Wattenscheid, 6 aus 9 (2710)
 Predrag Nikolić, SG Aljechin Solingen, 8,5 aus 13 (2708)

Weblinks 
 

2007/08
Schachveranstaltung 2007
Schachveranstaltung 2008
Sportsaison 2007/08